Lytwynenko (, engl. Transkription Lytvynenko,) ist der Familienname folgender Personen:

 Jelizaweta Lytwynenko (* 2004), ukrainische Judoka
 Leonid Lytwynenko (* 1949), sowjetischer Zehnkämpfer
 Tetjana Lytwynenko, ukrainische Badmintonspielerin
 Witalij Lytwynenko (* 1970), ukrainischer Eishockeyspieler